Metacordyceps är ett släkte av svampar. Metacordyceps ingår i familjen Clavicipitaceae, ordningen köttkärnsvampar, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Bildgalleri 

Köttkärnsvampar
Metacordyceps